Ростислав Владимирович (князь тмутараканский) — сын Владимира Ярославича.
 Ростислав Владимирович (князь трепольский) — сын Владимира Мстиславича.
 Ростислав Владимирович (князь овручский) — сын Владимира Рюриковича. Примечания